Zway bezeichnet in Äthiopien:

einen See, siehe Zway (See)
eine Stadt, siehe Zway (Stadt)
eine semitische Sprache, siehe Zway (Sprache)

Siehe auch:
 Sway